Kingstown steht für
Kingstown, Hauptstadt von St. Vincent und den Grenadinen
Kingstown (Maryland), USA
Kingstown (New South Wales), Australien
Kingstown (North Carolina), USA
Dún Laoghaire, Irland, 1821–1921 „Kingstown“
North Kingstown, Rhode Island
South Kingstown, Rhode Island

Siehe auch
Kingston